Кушон (англ. cushion — подушка, подушечка; франц. coussin — подушка) – компактная упаковка, похожая на пудреницу, внутри которой находится пропитанная косметической жидкостью уретановая пена, напоминающая подушечку. В состав косметической пропитки чаще всего входит тональный крем, солнцезащитный крем и формула по уходу за кожей. Сам кушон не является косметическим средством, а служит лишь упаковкой для косметического продукта.

Принцип использования 

Кушон устроен по принципу матрешки – упаковка в упаковке. «Большая» упаковка вмещает в себя аппликатор для легкого нанесения косметического средства и «маленькую» упаковку с пропитанной косметическим средством уретановой пеной/подушечкой. Для использования, необходимо открыть крышку «большой» упаковки, взять аппликатор, открыть «маленькую» упаковку и прижать аппликатор к пропитанной косметическим средством подушечке. Так аппликатор набирает необходимое количество средства, после чего можно перенести косметический продукт на лицо, шею или другие участки тела по потребности.

История создания 

Кушон появился на косметическом рынке благодаря разработкам корейской компании AMOREPACIFIC Group (AMOREPACIFIC). С 2007 года компания занималась разработкой многофункционального солнцезащитного средства, которое удобнее брать с собой и применять, чем классические средства в тюбиках или пузырьках, оснащенных помпой. Компания AMOREPACIFIC провела более 3600 тестов с использованием 200 различных типов губок, начиная от латекса, используемого для производства подушек для сна и матрасов, и заканчивая материалами, используемыми при изготовлении губок для мытья посуды. По окончании испытаний, бренд IOPE, входящий в группу компаний AMOREPACIFIC представил первый в линейке кушонов "IOPE AIR CUSHION®" в марте 2008 года. В течение нескольких лет AMOREPACIFIC Group работала над развитием нового продукта, который смог бы стать бестселлером в Азии, оказывая влияние на крупнейшие косметические бренды мира. «Корейские женщины сходили с ума желая заполучить одну из этих компактных и практичных моделей, которые позволяют добиваться безупречного цвета лица и легко поправлять макияж  в течение дня» — доктор Амор Пасифик.

Распространение и популярность 

После первого успеха, корейская AMOREPACIFIC Group расширила концепцию, представив ассортимент из двадцати продуктов, продаваемых тринадцатью собственными брендами, представленными в более, чем десяти странах. Более 50 миллионов кушонов было продано к концу 2014 года, что показало ошеломляющий успех нового продукта во всем мире. В настоящее время кушоны занимают более 40% всего косметического рынка продуктов для лица в Корее.

По данным опроса 2013 года, проведенного Корейской туристической организацией, более 50% иностранных посетителей Кореи приобрели корейскую косметику, что свидетельствует о том, что влияние K-Beauty постоянно растет. Среди корейских косметических продуктов, кушон, который изменил практику макияжа корейских женщин, в настоящее время создает мировую тенденцию красоты и становится популярным за пределами Кореи. Другое исследование, проведенное всемирной организацией TNS Korea, в ходе которого было опрошено 800 корейских женщин, показало, что 75% из них использовали или в настоящее время используют кушон. Респонденты, в качестве причины выбора кушона, указали на компактность и удобство создания естественной безупречной кожи. Более того, опрос показал, что кушон действительно изменил практику макияжа корейских женщин, сократив количество этапов нанесения макияжа и время. 75% респондентов сказали, что после использования кушона время на подготовку макияжа сократилось, а 76% ответили, что теперь они с легкостью обновляют макияж и солнцезащитное средство с помощью кушона. 55% женщин ответили, что их единственным базовым продуктом для макияжа является кушон.

Очищение аппликатора 

Для предотвращения развития бактерий, важно периодически очищать аппликатор, который поставляется в комплекте с кушоном. Для очищения необходимо снять пластиковый диск, который находится внутри аппликатора, затем промыть его с мылом теплой водой. После полного высыхания, аппликатор необходимо вернуть в упаковку.

Источники 

Упаковка